Assedio di Sluis (1587) – assedio avvenuto nel 1587
 Assedio di Sluis (1603) – assedio avvenuto nel 1603